Casais pode ser:

 Casais - freguesia no concelho de Lousada, Portugal
 Casais - freguesia no concelho de Tomar, Portugal
 Casais - povoação da freguesia de Alcofra, Vouzela 
 Casais - povoação da freguesia de São Martinho do Bispo
 Casais - povoação da freguesia de Tendais
 Casais - povoação da freguesia de Vilarinho, Concelho da Lousã
 Casais - aldeia na freguesia e concelho de Monchique

Desambiguação